Straßenhof ist der Ortsname von

 Straßenhof (Ebern), Ortsteil der Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Straßenhof (Obernzenn), Ortsteil des Marktes Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Straßhof